Comarna:
 Localitate
 Comarna, o localitate în județul Iași, Moldova, România
 Osoi (Comarna), Iași
 Stânca (Comarna), Iași
 Râu
 Râul Comarna, un curs de apă, afluent al râului Bahlui

Vezi și 
 Komarno (dezambiguizare)
 Comarnic
 Comarnescu

Toponime românești
Toponime slave